Stati Uniti d'America
 Mounds – città della Contea di Pulaski, Illinois
 Mounds – città della Contea di Creek, Oklahoma